L'Indépendante Pont-Saint-Esprit est un club français de football basé à Pont-Saint-Esprit, fondé en 1919 et qui arrête ses activités en 2000 à la suite de la fusion avec l'UC Bagnols Jeunesse.

Il faut attendre le début des années 1960 pour voir le club spiripontain commencer à jouer les troubles-fêtes au plus haut niveau régional. Après deux période de six et cinq ans en Division d'Honneur entrecoupé de retour aux échelons inférieurs, l'indépendante se stabilise en Division d'Honneur avec la naissance de la Ligue du Languedoc-Roussillon de football, évoluant au sein de celle-ci pendant une décennie avant d'obtenir son billet pour la Division 4 en 1989.

En 1992, le club continue son ascension en atteignant la Division 3 qui deviendra par la suite le National 2. La fin des années 1990 est difficiles et le club connaît trois relégations en quatre ans entre 1994 et 1998. En 2000, à la suite des relégations de l'UC Bagnols Jeunesse, les deux clubs décident de s'unir afin de redevenir compétitifs, et créent le Football Club Bagnols-Pont.

Le club évoluait principalement au stade du Clos Bon Aure qui deviendra le siège du nouveau club issu de la fusion.

Histoire

La disparition 
En 2000, les dirigeants de l'Indépendante et de l'UC Bagnols Jeunesse fondé en 1992, décident de fusionner alors que l'UCB a terminé  et dernier de Division d'Honneur du Languedoc-Roussillon et doit être relégué au niveau inférieur où l'Indépendante de Pont-Saint-Esprit évolue depuis déjà deux saisons.

Palmarès et résultats sportifs

Titres et trophéees

Bilan par saison 
Voici le bilan par saison du club depuis la saison 1960-1961.

|}

 nc = non communiqué

Notes et références 

Club de football du Gard
Pont-Saint-Esprit Indépendante
Club de football fondé en 1919
Club de football disparu en 2000